Feuerbach kan avse:
Feuerbach, Stuttgart - en stadsdel
Personer som burit det som efternamn:
 Paul Johann Anselm von Feuerbach , 1775-1833, tysk jurist
 Joseph Anselm Feuerbach, 1798-1851, tysk arkeolog och filolog
 Ludwig Feuerbach, 1804-1872, tysk filosof
 Anselm Feuerbach, 1829-1880, tysk konstnär
 Cornelia Ullrich (född Feuerbach), född 1963, tysk friidrottare
7099 Feuerbach - en asteroid